Taizong (太宗, EFEO : T'ai-tsong ; pinyin : tài zōng), signifiant Grand Ancêtre, est le nom de temple de plusieurs empereurs de Chine, parmi lesquels :

Tang Taizong de la dynastie des Tang, qui régna de 626 à 649
Song Taizong de la dynastie des Song, qui régna de 976 à 997
Jin Taizong de la deuxième dynastie Jin, qui régna de 1123 à 1135